Мастыр-Кёлюе — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Мастыр-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°23’с. ш. 150°44’в. д..
 Мастыр-Кёлюе — озеро, в правобережье р.Егорша-Сян,  в правобережье р.Чурас-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°52’с. ш. 152°09’в. д..
 Мастыр-Кёлюе 2-е — озеро, на правом берегу нижнего течения р.Егорша-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°33’с. ш. 151°18’в. д..

Примечания